Menoua kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Département de la Ménoua, departement, Västra regionen, 
 Ménoua, vattendrag, Västra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar